Raoul Petretta, né le  à Rheinfelden en Allemagne, est un footballeur italo-allemand jouant au poste d'arrière gauche au Toronto FC en MLS.

Biographie

En club 

Lors de la saison 2017-2018, il participe à la phase de groupe de la Ligue des champions avec le FC Bâle. Petretta joue cinq matchs lors de cette compétition, avec pour bilan quatre victoires et une seule défaite.

Le , le Toronto FC, franchise de Major League Soccer, annonce le transfert de Raoul Petretta qui signe un contrat de trois ans avec le club canadien.

En sélection 
Il joue son premier match en équipe d'Italie espoirs le , en amical contre le Portugal (défaite 3-2).

Palmarès 
  FC Bâle 
 Champion de Suisse en 2017
 Vice-champion de Suisse en 2018 et 2019

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur italien
Footballeur allemand
Footballeur italo-allemand
Joueur du FC Bâle
Joueur du Kasımpaşa SK
Joueur du Toronto FC
Naissance en mars 1997
Naissance à Rheinfelden (Baden)